King-Hall peut faire référence à:

Patronymie
 Charles King Hall, Compositeur britannique
 William King-Hall, Officier de marine britannique, père de George Fowler et Herbert King-Hall.
 Herbert King-Hall, Officier de marine britannique, frère cadet de George Fowler King-Hall
 Sir George Fowler King-Hall, Officier de marine britannique, père de Magdalen, Lou et Stephen King-Hall
 Magdalen King-Hall, auteur et fille de George Fowler King-Hall
 Stephen King-Hall, Officier de marine et homme politique britannique, fils de George Fowler King-Hall